A competição teve duas paralisações, a primeira, após a primeira rodada, por motivo da COVID-19, o campeonato foi remodelado, e essa rodada foi anulada. A segunda, que aconteceu após o fim da primeira frase, ocorreu pelo processo que a fpfs fez ao processar os times que participam da Liga Futsal do Paraná, que não tem a Chancela da Federação.

Primeira Fase

Grupo A

Confrontos 
 Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.

Play-Offs 
Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto e em negrito os times classificados.

Premiação

{| class="wikitable" style="margin: 0 auto; width: 20%;"
|-
!Campeonato Paranaense de Futsal de 2020
|-
!
|-
|align="center"|Cascavel Futsal Clube Campeão(6º título)

Campeonato Paranaense de Futsal
2020 no Paraná